Csehország
 Příbram, település a Příbrami járásban
 Příbram na Moravě, település a Brno-vidéki járásban
 Příbram, Verneřice településrésze a Děčíni járásban
 Uhelná Příbram, település a Havlíčkův Brod-i járásban